Ezen a néven több épület ismert:
 Teleki-ház, Kolozsvár
 Teleki–Mikes-palota, Kolozsvár
 Pataki–Teleki-ház, Kolozsvár
 Teleki Domokos-ház, Marosvásárhely
 Teleki téka, Marosvásárhely
 Köpeczi–Teleki-ház, Marosvásárhely
 Teleki Magyar Ház, Nagybánya

Lásd még:
 Teleki-kastély (egyértelműsítő lap)